2 miejscowości w Polsce: 
 Białobłocie – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Białobłocie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Białobłocie – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka